Die American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2013 fand vom 23. bis zum 25. August 2013 in Köln und Düsseldorf statt. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Turnieren fand die Junioren-EM 2013 in einem deutlich kleineren Rahmen ohne Gruppenphase statt. Lediglich die Spiele ab dem Halbfinale wurden in Form eines Turniers ausgetragen. Ursprünglich sollte das Turnier in Russland als Endrunde mit sechs Teams stattfinden. Nach dem Meteoriteneinschlag in Tscheljabinsk zog der russische Veranstalter jedoch zurück.

Qualifikation 
Insgesamt meldeten 13 Mannschaften für die Junioren-Europameisterschaft 2013. Die beiden Finalisten des Turniers von 2011, Österreich und Frankreich, sowie Gastgeber Russland hatten bereits einen Platz für das Starterfeld der Endrunde sicher. Die verbleiben drei Endrundenplätze sollten in drei Play-off-Spielen ausgespielt werden. Für diese Spiele waren die übrigen vier Teilnehmer der letzten Endrunde, Schweden, Deutschland, Dänemark und Spanien, sowie das Team aus Finnland gesetzt. Die übrigen Mannschaften mussten in einem Turnier in Rom den verbleibenden Platz ausspielen.

Qualifikationsturnier in Rom

Play-offs 
Durch den Rückzug Spaniens qualifizierte sich Deutschland kampflos fürs Finalturnier.

Nach dem Rückzug Russlands als Gastgeber und der damit verbundenen Reduktion des Teilnehmerfeldes von sechs auf vier Mannschaften musste der Qualifikationsmodus angepasst werden. Das verbleibenden Play-off-Spiel zwischen Schweden und der Niederlande blieb bestehen, der Sieger dieses Spiels musste jedoch ein Viertelfinalspiel gegen Dänemark bestreiten. Ein zweites Viertelfinalspiel wurde zwischen Frankreich und Russland angesetzt. Titelverteidiger Österreich und der neue Gastgeber Deutschland behielten ihre Endrundenstartplätze.

Viertelfinale 

Das Spiel zwischen Frankreich und Russland wurde nicht ausgetragen, da es den Verbänden nicht gelang, Ort und Zeit festzulegen. Frankreich nahm daraufhin kampflos an der Endrunde teil.

Finalturnier

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Offizielle Seite der Junioren-Europameisterschaft 2013
 EM Junioren 2013 auf football-aktuell.de
 European Junior Championship 2013 auf efaf.info (engl.)
 EFAF European Junior Championship 2013 auf elitefoot.com (franz.)

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Junioren
Sportveranstaltung in Köln
Sportveranstaltung in Düsseldorf
American-Football-Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen
2013